Ptačí domky je název více míst: 
 Ptačí domky v Úštěku – domky v Českém Předměstí v Úštěku s vysunutými dřevěnými přístavky na skalní stěně
 Ptačí domky (Kadaň) – hrázděné věžičky městského opevnění v Kadani
 Ptačí Domky (Kocléřov) – samota či malá osada v části Kocléřov obce Vítězná v okrese Trutnov

Související články 
 Ptačí budka